Scavenius ist der Familienname folgender Personen:

 Alette Scavenius (* 1952), dänischer Theaterhistoriker
 Bente Scavenius (* 1944), dänische Kunsthistorikerin
 Christian Scavenius (1670–1732), dänischer Jurist
 Elisabeth Scavenius (1840–1920), dänische Schriftstellerin, siehe Elisabeth Wedell-Wedellsborg
 Erik Scavenius (1877–1962), dänischer Außenminister und Ministerpräsident
 Harald Scavenius (1873–1939), dänischer Diplomat und Außenminister

 Laurids Mortensen Scavenius (1589–1655), dänischer Bischof
 Otto Christian Scavenius (1875–1945), dänischer Diplomat und Außenminister
 Peder Brønnum Scavenius (1795–1868), dänischer Politiker
 Theresa Scavenius (* 1984), dänische Politikerin